Niemcy:
 Oppershausen – dzielnica gminy Wienhausen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle
 Oppershausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich